Hide (ou Hidé) peut faire référence à plusieurs sujets :

Cinéma 

 , film de  sorti en 2008.

Musique

Chanteur 

 , surnom de Hideto Matsumoto, auteur-compositeur-interprète japonais.

Album 

 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joy Williams présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , unité mesure utilisée au Moyen Âge en Angleterre.
 les Hidé, une population du Cameroun et du Nigeria
 le hidé, une langue tchadique
Hide, titre en version originale d'un épisode de la saison 7 (saison 33) de Doctor Who